Phước An (Bình Định)
 Phước An (Đắk Lắk)
 Phước An (Đồng Nai)
 Phước An (Bình Phước)